Кайл Га́ллнер () (род. 22 октября 1986) — американский актёр, известный по ролям Кэссиди «Бивера» Касабланкаса в сериале «Вероника Марс» и Барта Аллена в «Тайнах Смолвиля». Последние заметные роли в кино — «Тело Дженнифер», «Призраки в Коннектикуте» и «Кошмар на улице Вязов».

Биография 
Галлнер родился в Западном Честере, штат Пенсильвания. Он посещал школу West Chester East High. Получил роль на одном из прослушиваний, куда пришёл за компанию со своей сестрой.

Карьера 
Первыми ролями стали гостевые появления в сериалах «Справедливая Эми» и «Close To Home». Вскоре он уже получил роль Бивера Касабланкеса в основном составе 2 сезона сериала «Вероника Марс».

Кроме того он несколько раз сыграл супергероя Барта Аллена в сериале «Тайны Смолвиля». Вновь последовали гостевые роли в сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «детектив Раш» и «Кости», а также роль в независимом фильме «Subline».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США